Franck Silvestre (Paris, 5 de abril de 1967) é um ex-futebolista francês.

Carreira

Montpellier 
Em clubes, conseguiu destaque com as camisa de Sochaux, Auxerre, Montpellier, atuando, somando as passagens pelos três times, 534 partidas, e marcando 42 gols.

SC Bastia 
Depois que saiu do Montpellier, Silvestre jogou apenas 16 partidas pelo Bastia, deixando novamente sua marca, por 2 vezes, e contribuindo para a manutenção da equipe da Córsega na elite do futebol francês.

Sturm Graz 
Aos 36 anos, ele não queria deixar o futebol, e manteve-se na ativa ao assinar com o Sturm Graz, onde atuou por 75 vezes e marcou quatro gols.

Séte 
Finalmente, em 2006, o veterano defensor assinou contrato com seu último time, o pequeno Sète, onde ainda mostrava alto nível. Perto do final do ano, aos 39 anos, Silvestre anunciou o encerramento de sua carreira.

Seleção Francesa 
Disputou 11 partidas pela Seleção Francesa entre 1989 e 1992, mas não marcou nenhum gol. Esteve com os Bleus na Eurocopa de 1992.

Vida Familiar 
O também zagueiro Mikael Silvestre, ex-Manchester United e Seleção Francesa, é primo de Franck.

Ligações externas 
Perfil em NFT.com 

Futebolistas da França
Futebolistas do Football Club Sochaux-Montbéliard
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Futebolistas do Montpellier Hérault Sport Club
Futebolistas do Sporting Club Bastiais
Futebolistas do SK Sturm Graz
Naturais de Paris
Jogadores da Seleção Francesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1992